«Пи́ль» (, ) — станция Монреальского метрополитена на . Между станциями «Ги-Конкордия» и «Макгилл». Обслуживается . Расположена в  . Открыта 14 октября 1966 года.

История 
«Пиль» — станция мелкого заложения с боковыми платформами под бульваром Демезоннёв. Построена по проекту архитектурного бюро Папино, Герен-Лажуа и Леблана. Имеет вестибюль на колоннах с турникетами на обоих концах и кассой в центре. Есть два входа на западном конце и три на восточном конце станции. Все входы с улицы интегрированы в другие здания.

Круглая тема присутствует во всем оформлении станции: яркие световые круги на световых панелях окружают рекламные плакаты, мраморные круги у входа, круглые плитки на полу и стенах, серия из 54 больших кругов (из которых до настоящего времени сохранились 37) Жана-Поля Муссо. Созданные в сотрудничестве с керамистом Клодом Верметтом, эти круги, установленные на полах и стенах по всей станции, в окрашены в оранжевые или синие полосы с незначительным присутствием других цветов. Скульптура Мориса Лемье под названием «Пространство» стоит у северного входа на станцию.

Название станции ведёт происхождение от , названной так в честь Роберта Пиля (1788—1850), 2-го баронета, премьер-министра Великобритании в 1834—1835 и 1841—1846 годах.

Рядом 
Со станции есть доступ в . Рядом со станцией располагаются , , , , торговый центр , университет Макгилл, , телестудия , , .

Транспорт 
 Маршруты STM:  (регулярные) 15 «Сент-Кэтрин», 107 «Верден»; (ночные) 358 «Сент-Кэтрин»;  (экспресс) 420 «Нотр-Дам-де-Грас»;  (туристический) 715 «Старый порт / Старый Монреаль».

Фотогалерея

Ссылки 
 
 
Монреальский метрополитен